Жан де Руа, он же Жан де Труа, или Трой (, Jean de Troyes; около  — около ) — французский хронист и правовед, парижский нотариус, историограф короля Людовика XI, предполагаемый автор  ().

Биография 

Родился около 1425 года в семье зажиточных парижских буржуа, представители которой издавна занимали должности в городском управлении. В документах XIII века упоминаются два советника парижского парламента по имени Жан де Труа, а в 1411 году их полный тёзка являлся капитаном Консьержери и членом суда эшевенов. Некий Жан де Труа упоминается в списках членов парламента под 15 декабря 1436 года, он же, возможно, в 1454 году был прокурором в Шатле. Твёрдых оснований отождествлять его с автором «Скандальной хроники» нет.

Установлено лишь, что последний с 1456 по 1488 год служил секретарём у герцога Жана II де Бурбона, а в 1465 году, по окончании войны Лиги Общественного блага, стал одним из шестидесяти нотариусов парижского Шатле, занимая также пост консьержа столичной королевской резиденции  (). Сохранились подписанные им документы, датированные 30 марта 1462 года, 1463-м и 9 августа 1466 года.

Весной 1469 года, вместе со своим коллегой Анри ле Вастом, он входил в состав комиссии, составлявшей опись имущества, конфискованного у опального кардинала Ле Балю. С 1470 по 1474 год являлся также прево парижских купцов. В конце 1480-х годов, вероятно, оставил дела, занявшись составлением своей хроники.

В конце 1495-го или в начале 1496 года его должность в Шатле получил некий Амбруаз де Вилье, жену которого звали Перретт де Руа, на основании чего можно полагать, что его тесть или родственник к тому времени уже скончался.

Хроника 
Вероятный автор, или один из составителей «Скандальной хроники» (), называемой также «злоречивой» (), полное наименование которой звучит как «История Людовика XI, короля Франции, вкупе с достопамятными событиями, произошедшими за время его правления с 1460 по 1483 год, иначе именуемая Скандальной хроникой, написанная судейским из парижского Шатле» ().

По своему характеру эта составленная в начале 1480-х годов на среднефранцузском языке хроника является скорее собранием различных историй и анекдотов, относящихся к эпохе Людовика XI, нежели связным историческим сочинением, последовательно излагающим факты. Обращает на себя внимание явное игнорирование её автором как чисто местных, так и автобиографических сведений, что отличает её как от современных ей городских хроник, так и мемуаров вроде труда де Коммина, сообщения которого она, тем не менее, существенно дополняет. Помимо этого, заметно, что автор хроники уделяет немного внимания личности самого короля, сосредотачиваясь на описании политических событий, войн, заговоров и придворных интриг. Наиболее информативными в «Скандальной хронике» являются разделы за 1463—1479 годы, что, вероятно, объясняется наличием доступных автору источников, среди которых, помимо «Сокращения хроник» королевского историографа Жана де Кастеля (около 1475 г.) и впервые изданных в 1476 году в Париже «Больших французских хроник», несомненно, были официальные письма и документы, составлявшиеся, переписывавшиеся или заверявшиеся в Шатле. 

Известный французский историк и археолог Жюль Этьен Кишра, посвятивший хронике свою докторскую диссертацию, отмечает оригинальность её свидетельств о таких событиях, как приход к власти Людовика XI (1461), смерть папы Пия II и избрание папы Павла II (1464), арест и бегство Антуана да Шабанна, графа Даммартена, и участие его в войне Лиги общественного блага против французского короля (1465), историческое сражение при Монлери (1465), предпосылки заключения Пероннского договора (1468), опала кардинала Ле Балю (1469), осады Бове (1472) и Нойса (1474—1475) войсками герцога Карла Смелого и другие эпизоды франко-бургундских войн (1471—1475), смерть в Бордо брата короля герцога Карла Беррийского и присоединение к Франции принадлежавшей ему Гиени (1472), походы Людовика в Бретань и заключение им союза с её герцогом Франциском II, англо-французский договор в Пикиньи (1475), битва при Грансоне (1476), возвращение французами Амьена и Ле-Кенуа (1478), война за бургундское наследство (1477—1482), в частности, осада Доля (1477), битва при Гинегате (1479) и пр.

Рукописи и издания 
Хроника дошла до нас в двух рукописях, хранящихся в Национальной библиотеке Франции, хотя первым её издателям, считавшим её анонимной, вероятно, доступны были и другие. В старейшем из сохранившихся манускриптов, возможно, даже автографическом (BnF ms. Fr. 5062), она называется просто «Историей Франции с 1461 по 1479 год» (). Несмотря на то, что изложение событий в ней доведено лишь до описания успехов Людовика XI по разделу бургундского наследства (1478), она считается законченной. Другая рукопись из того же собрания (BNF MS Fr. 2889) датируется концом XV века и написана другой рукой, возможно, анонимным продолжателем де Руа. Она неполная, с лакуной в начале и в конце, и излагает события начиная с торжественного въезда Людовика в Париж 31 августа 1461 года до сражения при Гиннегате 7 августа 1479 года.

Впервые хроника была напечатала в Париже между 1490 и 1495 годами, без указания типографии и имени автора, под витиеватым заглавием: «Хроники правления Людовика Валуа, доброго христианина и славного полководца, возлюбленного богом покойного короля Франции, Одиннадцатого этого имени, вкупе с описанием некоторых событий, что произошли как в королевстве Французском, так и в соседних странах, начиная с 1460 года по 1483 год включительно» (). Очевидно, что сам де Руа, предупреждавший в предисловии, что не желает называть своё сочинение «хрониками» в противовес придворным историкам, подобное название своей летописи присвоить не мог. Более того, дополнительные статьи за 1479—1483 годы в первом издании резко отличаются по своему стилю и значительно лаконичнее.

Следующим изданием хроники стала публикация 1507 года во втором томе сборника «Мартинианских хроник» (), выпускавшихся парижским издателем  и, помимо сочинения де Руа, включавшего труды Мартина Опавского, Жана де Кастеля,  и др. В 1512 году она была переиздана вместе с хроникой Ангеррана де Монстреле. В 1514 году её включил в качестве приложения в свою публикацию «Больших французских хроник» Гийом Эсташ, а в 1517-м — в состав своего «Моря историй» () известный книготорговец и печатник , перевыпустивший её в 1558 году отдельным изданием.

Именем Жана де Труа () впервые обозначил в 1583 году автора хроники издатель  в своём сборнике «Сокровищница историков Франции» (), а вслед за ним в 1584 году известный библиограф , назвавший его в составленном совместно с Антуаном дю Вердье биографическом справочнике «Les Bibliotheques françoises» «французским историком времён Людовика XI» и впервые применивший по отношению к его сочинению эпитет «скандальная». Тем не менее, в заголовке парижского издания 1611 года, выпущенного королевским историографом , а также его переиздании 1620 года, имя автора по-прежнему не указывалось, и сообщалось, что она составлена просто неким «клерком из парижского Шатле» ().

Вероятно, уже в XVII столетии это имя считали вымышленным, а в 1719 году историком , выпустившим хронику в «Библиотеке историков Франции» (), она приписана была некому Дени Эсселину, служившему между 1470 и 1510 годами нотариусом в том же Шатле. Гипотезу последнего поддержал в 1873 году писатель и журналист, биограф Франсуа Вийона , однако опровергал историк-архивист Бернар де Мандро, подготовивший её текст для публикации в серии «Общества истории Франции» (). Жюль Кишра, не отрицая предполагаемого авторства де Руа (Труа), допускал возможность составления хроники одним из двух его современников, королевских секретарей, Пьером Лальи или Жаном Ле Клерком, биографом полководца Антуана де Шабанна.

Помимо перечисленных изданий «Скандальной хроники», вопрос об авторстве которой остаётся предметом научных дискуссий, следует указать комментированные публикации Жана Александра Бюшона в его «Пантеоне литературы» (, 1838) и Жозефа Франсуа Мишо в «Новом собрании мемуаров, относящихся к истории Франции с XIII до конца XVIII века» (, 1851). Комментированный французский перевод хроники, осуществлённый французским медиевистом , выпущен в 2015 году в Париже в научной серии «Агора».

Существенно дополняя сведения современных ей мемуаров и историографических трудов, «Скандальная хроника» рано сделалась популярным источником не столько достоверных исторических фактов, сколько расхожих мифов и анекдотов, в том числе для авторов французского Ренессанса, в частности, известного философа-эссеиста Мишеля де Монтеня, писателя и поэта Агриппы Д’Обинье, а также мемуариста Пьера де Брантома, использовавшего её в своём «Похвальном слове Карлу VIII» ().

Примечания

Публикации 
 Histoire de Louys Unziesme, roy de France, et des choses memorables advenues de son regne, depuis l'an 1460. jusques à 1483. Autrement dicte la Chronique Scandaleuse. Escrite par un greffier de l'hostel de ville de Paris. — Paris: Imprimee sur le vray original, 1611. — 464 p.
 Histoire de Louys Unziesme, roy de France, et les choses memorables advenues de son regne, depuis l'an 1460 jusques a 1483, autrement dicte la Chronique Scandaleuse escrite par un greffier de l'Hostel de Ville de Paris. Sur les Mémoires de Jean de Troyes // Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Editée par Joseph Fr. Michaud et Jean Joseph Francois Poujoulat. — Tome IV. — Paris: Guyot Fréres, 1851. — pp. 241–351.
 Journal de Jean de Roye, connu sous le nom de Chronique Scandaleuse (1460—1483). Editée par Bernard de Mandrot. — Vol. 1–2. — Paris: Librairie Renouard, 1894—1896. — (Société de l'histoire de France).
 Jean de Roye. Chronique Scandaleuse: Journal d'un Parisien au temps de Louis XI. Traduit et présenté par Joël Blanchard. — Paris: Pocket, 2015. — 382 p. — (Coll. «Agora»). — ISBN 978-2-266-25066-5.

Библиография  
 Quicherat Jules Étienne Joseph. Un manuscrit interpole de la Chronique Scandaleuse. Dissertation et extraits pour servir a l'Histoire du regne de Louis XI. — Paris: Edwin Tross, Libraire-Editeur, 1857. — 124 p.
 Masson Gustave. Early Chroniclers of Europe: France. — London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1879. — xii, 370 p.
 Mandrot Bernard de. Quel est le véritable auteur de la Chronique anonyme de Louis XI dite la Scandaleuse? // Bibliothèque de l'école des chartes. — Tome 52. — Paris: Librairie d'Alphonse Picard, 1891. — pp. 129–133.
 Molinier Auguste. Chronique Scandaleuse, ou médisante // Les Sources de l'Histoire de France: des origines aux guerres d'Italie. VI. Les Valois (1461—1494). — Volume 5. — Paris: Alphonse Picard & Fils, 1904. — pp. 24–25.
 Tyl-Labory Gillette. Jean de Roye // Dictionnaire des lettres françaises: Le Moyen Âge, éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink. — Paris: Fayard, 1992. — pp. 846–847.
 Bratu Cristian. Jean de Roye // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Histoire de Louys Unziesme, roy de France (парижcкое издание 1611 г.)
 Histoire de Louys Unziesme, roy de France. Sur les Mémoires de Jean de Troyes (парижское издание 1851 г.)
 Journal de Jean de Roye (1-й том парижского издания 1894 г.)
 BnF ms. Fr. 5062 (рукопись из Национальной библиотеки Франции на Gallica)

Историки по алфавиту
Хронисты XV века
Хронисты Франции
Нотариусы